Хо́рошево () — посёлок городского типа, Хорошевский поселковый совет, Харьковский район, Харьковская область, Украина.

Является административным центром Хорошевского поселкового совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Хорошево находится на правом берегу реки Уды,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположен пгт Бабаи,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Гусиная Поляна,
на противоположном берегу — пгт Безлюдовка.

Посёлок окружен лесными массивами (дуб), в том числе лесом Чёрным. В пойме речки Уды между Хорошевым и Безлюдовкой расположено урочище Кривая Лука.

Происхождение названия 
Название дано по имени дотатарского Хорошего городища с длиной вала 1170 саженей: «Хорошево городище известно было ещё до поселения черкасов в этих местах и составляет памятник Хорошего города, существовавшего до татарского погрома.» В документах 17 века также называется «Хорошее».

Время основания 
Село Хорошево основано в 1653 году. Об этом свидетельствует документ того года, который нашел архивист Страшко Виктор Васильевич. В нем говорится: "черкашенин Тимошка Михалев сказал: стоят де они н[ы]не и поселитца хотят на реке на Удах от Чюгуева верстах в десяти и болши". И эти черкасы хотели, чтобы царь дал им денег сполна для поселения, что он и выполнил

История 
В посёлке сохранились остатки городища скифского времени (IV—III вв. до н. э.), раннеславянской роменской культуры и времен Киевской Руси. Возле городища имеются курганы.
 1571 год — первое дошедшее до нас письменное упоминание о Хорошевом городище. В XVI веке в росписях сторожевых пунктов, установленных царём Иваном IV Грозным для защиты от нападения степных кочевников на русские земли, отмечаются Донецкое и Хорошевское городища на реке Уды. В росписи мест, которые должен был проехать рыльский голова для наблюдения за перемещением татар, под 1571 годом имеется следующее упоминание:

 В 1654 году, согласно Филарету (Гумилевскому), письменно упоминается о селе Хорошев, уже заселённом черкасами.
 В 1920-х-1930-х годах Воскресенский храм в Хорошево был канонично православным и принадлежал Харьковской и Ахтырской епархии РПЦ; священником в 1932 году был Закрицкий, Иван Андреевич, 1873 года рождения.
 В 1938 году был присвоен статус посёлка городского типа.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Хорошево было 556 дворов, церковь, ветряная мельница и сельсовет.
 Во время Великой Отечественной войны селение с конца октября 1941 по середину февраля 1943 года и с начала марта по конец августа 1943 года было оккупировано наступавшими немецкими войсками.
 По состоянию на начало 1966 года население составляло 4900 человек, действовали отделение совхоза «Безлюдовский», две средние школы, библиотека, клуб, дошкольное детское учреждение и дом престарелых на 530 мест.
 По состоянию на начало 1985 года здесь действовали отделение совхоза «Безлюдовский» овоще-молочного направления, комбинат коммунальных услуг, средняя общеобразовательная школа, больница, поликлиника, дом культуры и библиотека.
 В январе 1989 года численность населения составляла .
 По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 4301 человек.

Язык 
Родной язык по переписи 2001 г.

Объекты социальной сферы 
 Хорошевский гериатрический пансионат.
 пансионат Школа.
 Дом культуры.
 Больница.
 Детский сад

Известные жители 
 Петлёванный Виталий Иванович (3 (16) декабря 1914, Винница — 1989) — украинский советский писатель, автор повести «Гуляй-Гора» о Хорошеве.

Транспорт 
В посёлке находится железнодорожная станция Жихарь, которая обеспечивает сообщение с Харьковом по изюмскому направлению Южной железной дороги.

Также посёлок связан с Харьковом автобусными маршрутами № 1167 и 1702.

Достопримечательности 
 Памятник архитектуры — Михайловская церковь (1785).
 С XVII века в Хорошеве находился Хорошевский Вознесенский девичий монастырь, на месте которого в 1924 году был создан Хорошевский гериатрический пансионат Харьковского района, который работает и сейчас.
 Братская могила советских воинов. Похоронено 229 воинов.

Религия 
 Хорошевский монастырь. 
 Церковь Вознесения Господня.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери.

Литература 
 Енциклопедія українознавства: В 10 томах / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.

Источники и ссылки 
 Карточка посёлка на сайте Верховной рады Украины.
 Туристический гид по Харьковской области: хороший поселок Хорошево. 2021
 Кадры кинохроники про Хорошево. 1939 год

Примечания 

 
Посёлки городского типа Харьковской области